Hansaviertel (in tedesco: Quartiere anseatico) è il nome di alcuni quartieri di città tedesche:
 Hansaviertel – quartiere della città di Berlino
 Hansaviertel – complesso residenziale della città di Berlino
 Hansaviertel – quartiere della città di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Hansaviertel – quartiere della città di Francoforte sull'Oder (Brandeburgo)